Де́тский альбо́м:
 Детский альбом («Двадцать четыре лёгкие пьесы для фортепиано») — сборник пьес для фортепиано композитора Петра Ильича Чайковского.
 Детский альбом — советский музыкальный рисованный мультипликационный фильм на музыку Чайковского.
 Детский альбом — музыкальный альбом российского композитора Сергея Курёхина, записанный при участии Бориса Гребенщикова.